Omleidingsweg (Rijnwoude)
 Omleidingsweg (Benthuizen)